, . (28 февраля 1910, Токио, Япония — 10 марта 1997, Тигасаки, Канагава, Япония) — японский кинорежиссёр и сценарист, специализировавшийся на постановках мелодрам в кинокомпании «Сётику».

Биография 
После окончания университета Кэйо, где он изучал гуманитарные науки, двадцатичетырёхлетний Хидэо трудоустроился в кинокомпанию «Сётику» помощником режиссёра. Уже на следующий год был вторым режиссёром на съёмках фильма «Герой Токио» (1935), поставленном известным режиссёром Хироси Симидзу. До конца 1930-х годов был ассистентом режиссёра Ясуси Сасаки. В эти же годы начал писать сценарии и в 1938 году режиссёр Ясудзиро Симадзу поставил по его первому сценарию фильм «От любви к любви».

Дебютировал самостоятельной постановкой в 1939 году, поставив киноленту «Ценятся хорошие люди». Его послевоенные драмы «Колокола Нагасаки» (по сценарию Канэто Синдо) и «Возвращение на родину» (оба фильма сняты в 1950 году) пользовались заслуженным успехом и номинировались на премию журнала «Кинэма Дзюмпо». После грандиозного успеха в японском прокате мелодрамы «Твоё имя» (1953) Хидэо Ооба вошёл в число наиболее почитаемых постановщиков кинокомпании «Сётику». Снял два сиквела к этому фильму, пользовавшихся ещё большим коммерческим успехом.

Хидэо Ооба специализировался главным образом на постановках мелодрам и был признанным мастером этого жанра. В его кинолентах зарекомендовали себя такие актёрские таланты, как Мицуко Мито, Миэко Такаминэ, Тисю Рю, Мицуко Миура, Кэйдзи Сада, Кэйко Киси, Марико Окада, Сима Ивасита и др. Актриса Масами Морикава была женой Хидэо Ооба и снялась во многих его фильмах.

В последние годы жизни читал лекции по кинопроизводству в .

Фильмография

Примечания

Ссылки

Литература 
 Jacoby Alexander. A Critical Handbook of Japanese Film Directors. — Berkeley, California: Stone Bridge Press, 2008. — ISBN 978-1-933330

Выпускники Университета Кэйо